Ву́лиця Не́стерова — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Нестерова — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Вулиця Нестерова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Нестерова — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Петра Нестерова — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Нестерова — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Нестерова — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Нестерова — вулиця в місті Сімферополь.
 Вулиця Нестерова — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Нестерова — вулиця в місті Херсон.

Колишні назви:
 Вулиця Нестерова — колишня назва вулиці Теодора Дячуна у місті Біла Церква.
 Вулиця Нестерова — колишня назва вулиці Лазурова у місті Марганець.
 Вулиця Нестерова — колишня назва вулиці Анатолія Корнієвського у місті Нововолинськ.
 Вулиця Нестерова — колишня назва вулиці Івана Сірка у місті Переяслав.
 Вулиця Нестерова — колишня назва вулиці Родини Мисечків у місті Рівне.
 Вулиця Нестерова — колишня назва вулиці Полковника Перехрестова-Осипова у місті Суми.

Вулиці, названі на честь людей